Обиццо да Полента (; умер в 1431 году) — сеньор Равенны в 1389-1431 годах из рода да Полента.

Биография 
Обиццо был одним из шести сыновей Гвидо III Лусио да Полента. Вместе с братьями он сверг отца и отправил в заточение, где тот вскоре умер от голода (1389 год). После этого сыновья Гвидо Лусио совместно правили Равенной. Обиццо пережил всех братьев, став таким образом в 1406 году единоличным правителем. 

Ещё в 1404 году Обиццо заключил договор с более сильным соседом - Венецианской республикой, по которому он получил помощь против д'Эсте в обмен на поддержку Венеции в её войне с падуанским семейством Каррарези. В одной из кампаний Обиццо попал в плен и был выкуплен за 8 тысяч дукатов. В 1406 году он попросил венецианцев прислать в Равенну своего подеста для поддержки семьи да Полента, а взамен гарантировал переход Равенны к республике, если его род угаснет. С этого момента над владениями да Полента фактически был установлен венецианский протекторат.

Потомки 
Сыном Обиццо был Остасио III.

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XIV век в Италии
XV век в Италии